A Dini, a kis dinoszaurusz (eredeti cím: Dink, the Little Dinosaur) 1989-től 1990-ig futott amerikai televíziós rajzfilmsorozat, amelyet Amerikában a CBS csatornán mutattak be. Magyarországon először VHS kazettán jelent meg, aztán a Cartoon Network sugározta angolul, majd a Duna TVn és azután az RTL Klub gyerekeknek szóló műsorblokkjában, a Kölyökklubban mutatták be magyar szinkronnal. Műfaját tekintve kalandfilmsorozat.

Szereplők 

További magyar hangok: Andresz Kati, Bartucz Attila, Biró Anikó, F. Nagy Zoltán, Dobránszky Zoltán, Dögei Éva, Fekete Zoltán, Galambos Péter, Garai Róbert, Imre István, Jani Ildikó, Kardos Gábor, Komlós András, Menszátor Magdolna, Orosz István, Pásztor Erzsi, Rudas István, Simon Mari, Szélyes Imre, Soós László,  Szokol Péter, Varga Tamás

Epizódok

Jegyzetek 

1989-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
1990-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Vásárolt Cartoon Network-sorozatok
A BBC vásárolt gyerekeknek szóló műsorai
A CBS saját gyártású műsorai